Sport Jugados es una empresa nacional venezolana dedicada a la fabricación y venta de ropa y artículos deportivos y casual fundada en Maracaibo, Venezuela.

Referencias

Enlaces externos 

Empresas textiles de Venezuela
Empresas de calzado
Marcas de indumentaria deportiva
Fabricantes de indumentaria deportiva de Venezuela
Empresas de Venezuela
Marcas venezolanas
Empresas fundadas en 2013